Municipio de Pipe Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pipe Creek (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Pipe Creek (condado de Miami, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Miami.